Andy Meddick (1964-), homme politique australien ;
 Jim Meddick (1961-), auteur de comic strip américain.